Лан — земельна міра в Європі.
 Лан — річка в Німеччині
 Лан — синонім слова поле
 Жан Лан — французький військовий діяч

Топоніми 

 Лан () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, адміністративний центр департаменту Ена
 Лан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Лан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ен
 Лан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Жура

Джерела та література 
 Н. О. Герасименко. Лан  //